Wani kan syfta på:

 Brahmani, flod i Indien
 Wani (ort), ort i  Maharashtra, Indien